Василий Васильевич Поляков (1893— 18 ноября 1937) — советский партийный и государственный деятель, в 1930—1933 нарком юстиции и Генеральный прокурор Украинской ССР.

Биография 
Родился в с.Людиново Жиздринского уезда Калужской губернии. Работал в модельном цехе Людиновского завода. Член РСДРП с 1913 г.

В 1914 переехал в Харьков, где продолжил активное участие в революционной деятельности. В 1915 арестован и сослан в Иркутскую губернию. Вернулся после Февральской революции.

В 1917—1918 председатель Людиновского ревкома, командир отряда Красной гвардии. В 1918—1919 на партийной работе в Дятьково.

В 1920—1935 на Украине:
 председатель Укрметаллопрома;
 председатель Южмашинтреста;
 нарком юстиции УССР;
 генеральный прокурор Украины;
 нарком коммунального хозяйства УССР.
В 1921—1937 член ЦК Компартии Украины, 3.6 — 26.9.1937 кандидат в члены ЦК КПУ, в 1923—1924 кандидат в члены Оргбюро ЦК КПУ, в 1924—1934 член Оргбюро. Избирался членом ВУЦИК и его Президиума.

С 1935 постоянный представитель УССР при правительстве СССР.

В 1937 году арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1956 г.

Источники 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 https://web.archive.org/web/20140408212006/http://www.knowbysight.info/PPP/04749.asp
 История Калужской партийной организации. — Тула: Приокское книжное издательство, 1978.
 Жданов А. Пролетарская честь. Из истории революционного движения на Людиновском заводе. — Тула: Приокское книжное издательство, 1969.
 Украинская юридическая энциклопедия в 6 тт.

Революционеры Украины
Генеральные прокуроры Украины
Члены Президиума ВУЦИК
Народные комиссары жилищно-коммунального хозяйства УССР
Члены ЦК КП Украины
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в Украинской ССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Народные комиссары юстиции УССР